

Aviazione
Embraer EMB-312 Tucano – aereo da addestramento basico prodotto dall'azienda brasiliana Embraer.
Short Tucano – versione prodotta su licenza dalla britannica Short Brothers plc.

Astronomia
Tucano – una delle 88 costellazioni moderne

Etnografia
Tucano – gruppo etnico di Colombia e Brasile

Geografia
Tucano – municipio dello Stato brasiliano di Bahia

Linguistica
Lingue tucano – famiglia di lingue native americane
Lingua tucano (codice ISO 639-3 tuo) – una delle lingue tucano

Zoologia 
Tucano – nome comune dell'uccello Ramphastos toco